D39 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D39 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D39 (Rhône), een departementale weg in het Franse departement Rhône